Plundering van Aalst in 1576 door muitende soldaten
 Inname van Aalst (1578) door Matthias van Oostenrijk
 Inname van Aalst (1582) door Olivier van den Tympel
 Inname van Aalst (1583) door Alexander Farnese
 Inname van Aalst (1658) door de prins van Lisbourne.
 Eerste inname van Aalst (1667) door de graaf van Duras
 Tweede inname van Aalst (1667) door de Franse maarschalk Turenne